Солдатское — топоним:

Населённые пункты 
Россия
 Солдатское — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Солдатское — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Солдатское — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Солдатское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Солдатское — село в Горшеченском районе Курской области.
 Солдатское — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Солдатское — село в Фатежском районе Курской области.
 Солдатское — село в Тербунском районе Липецкой области.
 Солдатское — село в Ардатовском районе Мордовии.
 Солдатское — село в Ефремовском районе Тульской области.
 Солдатское — одно из прежних названий села Величаевское Левокумского района Ставропольского края.
 Солдатское — одно из прежних названий деревни Солдатка в Знаменском районе Омской области.
Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Солдатское — село в Сакском районе.

Украина
 Солдатское — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Солдатское — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Солдатское — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Солдатское — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Солдатское — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Солдатское — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Солдатское — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Солдатское — село в Белозерском районе Херсонской области.

Гидронимы 
 Солдатское — озеро искусственного происхождения на южной окраине Уссурийска
 Солдатское — озеро в Уфе
 Солдатское — озеро в Ненецком автономном округе

См. также 
 Солдатская
 Солдатский
Старосолдатское